Jaren 00 verwijst naar het eerste decennium van een eeuw. Meer specifiek kan het, in de christelijke jaartelling, staan voor:
1-9
100-109
200-209
300-309
400-409
500-509
600-609
700-709
800-809
900-909
1000-1009
1100-1109
1200-1209
1300-1309
1400-1409
1500-1509
1600-1609
1700-1709
1800-1809
1900-1909
2000-2009